Les élections cantonales dans le canton de Dunkerque-Est se déroulent le .

Canton 
Le canton de Dunkerque-Est est composé en 1913 des communes suivantes : Bray-Dunes, Coudekerque, Coudekerque-Branche, Dunkerque-Est, Leffrinckoucke, Malo-les-Bains, Rosendaël, Téteghem, Uxem, Zuydcoote.

Contexte 
Alfred Dumont, élu député de la  de Dunkerque en 1910 décide de ne pas briguer un nouveau mandat cantonal. Félix Coquellle maire de Rosendaël devient officiellement le candidat de la Fédération républicaine, face à lui Adolphe Geeraert maire de Malo-les-Bains (Parti radical) et M. Flamein de Coudekerque-Branche (Socialiste-révolutionnaire).

Résultats 
 Conseiller général sortant : Alfred Dumont (Action libérale)

Notes et références 

Histoire de Dunkerque
Bray-Dunes
Malo-les-Bains
Rosendaël
1913-08
1913-08
1913-08
Élections cantonales dans le Canton de Dunkerque-Est